Życie do poprawki (ang. Twice in a Lifetime, 1999-2001) – kanadyjski serial dramatyczny stworzony przez Steve'a Sohmera.

Jego światowa premiera odbyła się 25 sierpnia 1999 roku na kanale CTV. Emisja zakończyła się 30 maja 2001 roku. W Polsce emitowany był dawniej na kanale TVP2.

Obsada 
 Al Waxman jako sędzia Othneil
 Gordie Brown jako pan Jones
 Paul Popowich jako Pan Smith
 Bree Williamson jako Carol Anne
 Anastasia Hille jako Latisha
 Candace Cameron Bure jako Rose Hathaway
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 1999
Seriale telewizyjne zakończone w 2001